Чуланов — фамилия. Женская форма Чуланова.
 Чуланов, Василий Александрович (род. 1929) ― учёный, доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
 Чуланов, Габдулла — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР.

См. также 
 Чулан — подсобное помещение хозяйственного назначения, отгороженное от сеней или комнаты перегородкой.